Michel Dupuy peut désigner :

 Michel Dupuy (1918-2001), homme politique français ;
 Michel Dupuy (1930-), homme politique canadien.